Der Kanton Montmorillon ist ein französischer Wahlkreis in den Arrondissements Montmorillon, Châtellerault und Poitiers im Département Vienne in der Region Nouvelle-Aquitaine; sein Hauptort ist Montmorillon. Vertreter im Generalrat des Départements ist seit 1994 Guillaume de Russé (UMP).

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 26 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Bis zur landesweiten Neuordnung der französischen Kantone im März 2015 gehörten zum Kanton Montmorillon die acht Gemeinden Bourg-Archambault, Jouhet, Lathus-Saint-Rémy, Montmorillon, Moulismes, Pindray, Plaisance und Saulgé. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 336,36 km2. Er besaß vor 2015 einen anderen INSEE-Code als heute, nämlich 8617.

Montmorillon